Сен-Марте́н-Сент-Катри́н, Сен-Мартен-Сент-Катрін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 27 км на північний схід від Ліможа, 34 км на південний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 309,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Мартен-Сент-Катрин на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-Сент-Катрин на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез